A Valiña puede hacer referencia a:

 A Valiña (Santiago de Compostela), lugar de la parroquia de Grixoa, municipio de Santiago de Compostela.
 A Valiña (Vimianzo), lugar de la parroquia de Vimianzo, municipio de Vimianzo.
 A Valiña (Abeledo), lugar de la parroquia de Abeledo, municipio de Abadín.
 A Valiña (Romariz), lugar de la parroquia de Romariz, municipio de Abadín.
 A Valiña de Freire, lugar de la parroquia de Romariz, municipio de Abadín.
 A Valiña (Castro de Rey), lugar de la parroquia de Balmonte, municipio de Castro de Rey.
 A Valiña (Castroverde), lugar de la parroquia de Montecubeiro, municipio de Castroverde.
 A Valiña das Ovejas, lugar de la parroquia de Carballido, municipio de Fonsagrada.
 A Valiña (Friol), lugar de la parroquia de O Pacio, municipio de Friol.
 A Valiña (Lourenzá), lugar de la parroquia de Santo Adrao de Lourenzá, municipio de Lourenzá.
 A Valiña (Meira), lugar de la parroquia de Meira, municipio de Meira.
 A Valiña (Mondoñedo), lugar de la parroquia de San Vicente de Trigás, municipio de Mondoñedo.
 A Valiña (Muras), lugar de la parroquia de Muras, municipio de Muras.
 A Valiña (Pastoriza), lugar de la parroquia de Reigosa, municipio de Pastoriza.
 A Valiña (Pol), lugar de la parroquia de Luaces, municipio de Pol.
 A Valiña (A Chanca), lugar de la parroquia de A Chanca, municipio de Sarria.
 A Valiña (San Pedro de Froián), lugar de la parroquia de San Pedro de Froián, municipio de Sarria.
 A Valiña (Baralla), lugar de la parroquia de Pacios, municipio de Baralla.
 A Valiña (La Estrada), lugar de la parroquia de San Jorge de Vea, municipio de La Estrada.
 A Valiña (Villagarcía de Arosa), lugar de la parroquia de Solobeira, municipio de Villagarcía de Arosa.